Comunas francesas

 Épagny (Aisne)
 Épagny (Alta Saboia)
 Épagny (Côte-d'Or)
 Épagny-Metz-Tessy

Desambiguações de topônimos